Moswey (Zürcher Oberlanddialekt: Mausweihe, Mäusebussard) ist die Bezeichnung für:

 Moswey Segelflugzeug-Werke, auch: Moswey-Technik, ein ehemaliger Schweizer Segelflugzeug-Hersteller (Gebrüder Georg und Heinrich Müller, Wald ZH)
 die Modellreihe dieses Herstellers (Nummerierung der Modelle auch in römischen Ziffern gebräuchlich):
 Moswey 1
 Moswey 2 und 2a
 Moswey 3
 Moswey 4 und 4a
 Moswey 5
 Moswey 6